BrikWars é um jogo de guerra que utiliza blocos e minifigs LEGO ou similares, criado por Mike Rayhawk em 1995.

As suas regras são simples - muitas delas opcionais - e humorísticas, com frequentes citações de Sun Tzu e outros estrategistas clássicos.

— Mike Rayhawk

O jogo é um derivado do LegoWars, um jogo de guerra também baseado em peças LEGO.

BrikWars usa as minifig LEGO como soldados em miniatura, e cenários construídos com blocos LEGO ou objetos aleatoriamente encontrados na área de brinquedo, como sapatos.

"BrikWars 2005" é a versão mais atual das regras do jogo, consideravelmente reduzidas em tamanho e complexidade em comparação com as regras "BrikWars 2001". Estas, de 2001, são atualmente consideradas pelos adeptos como "avançadas" em comparação com as de 2005, por conterem material adicional abrangendo regras excluídas em 2005 como a permissão de uso de superpoderes e de magia.

Em termos de complexidade, a versão "Halloween 1998" encontra-se atualmente entre os livros de regras de 2001 e de 2005. Ela inclui mais unidades e armas que a de 2005, ao mesmo tempo em que mantém a estrutura de jogo apresentada em 2001. O link é difícil de ser seguido na página do jogo na Internet, mas pode ser encontrado com a utilização do mapa do site.

Em Dezembro de 2008, o utilizador do fórum oficial, pesgores, criou o conceito de "Forum Battle" (Batalha pelo Fórum), introduzindo as BrikWars à distância.

Ligações externas
 BrikWars.com
 Links para websites de fãs de BrikWars
 Fotografias de jogos de BrikWars
 Lego Users' Group Network (LUGNET)
 Newsgroup na LUGNET sobre LEGO Gaming

Lego
WarGames